Klum kan avse någon av följande peronser:

Arne Klum (född 1925), svensk lärare, språkvetare och läromedelsförfattare
Heidi Klum (född 1973), tysk fotomodell, programledare, producent
Mattias Klum (född 1968), svensk naturfotograf, naturfilmare och författare
Monika Klum (född 1969), svensk fotograf, filmskapare, författare och bokförläggare